Gabriël (aartsengel), een engel volgens het joodse, christelijke en islamitische geloof
Gabriël van de Moeder van Smarten, een Passionistisch geestelijk student die heilig is verklaard
Sint-Gabriël (Haastrecht), een klooster met kerk in Haastrecht in de Zuid-Hollandse gemeente Krimpenerwaard
Mor Gabriel-klooster, het oudste nog bestaande christelijke klooster in de wereld
Sint-Gabriëlcollege, een school in de Antwerpse gemeente Boechout

Zie ook 
San Gabriel, doorverwijspagina